Последняя битва:

 «Последняя битва» — тринадцатая книга серии «Рэдволл».
 «Последняя битва» — последняя книга в гепталогии К. С. Льюиса «Хроники Нарнии».
 Битва при Хлеву — последняя битва в истории Нарнии.
 Последняя битва войны с Гальбаториксом — вымышленное сражение в тетралогии «Наследие».
 «Последняя битва» — заключительная книга цикла Дмитрия Суслина «Страна Остановленного времени». 
 «Последняя битва» () — фильм французского режиссёра Люка Бессона.
 «Люди Икс: Последняя битва» — третья часть фантастического блокбастера «Люди X».
 «Победа: Последняя битва» — американский мини-сериал 1984 года.
 «Последняя битва» — фильм режиссёра Джи-Вун Кима 2013 года.
  — фильм 2017 года.